

Patronyme 

 Arthur MacArthur Jr. (1845-1912), général américain, père de Douglas MacArthur ;
 Charles MacArthur (1895-1956), scénariste, réalisateur, producteur et dramaturge américain ;
 Clarke MacArthur (né en 1985), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Douglas MacArthur (1880-1964), général américain, commandant en chef sur le théâtre d’opérations du Pacifique pendant et après la seconde guerre mondiale ;
 Ellen MacArthur (née en 1976), navigatrice britannique ;
 John Stewart MacArthur (1857-1920), chimiste écossais ;
 Robert MacArthur (1930-1972), mathématicien et écologiste américain ;
 Robin MacArthur (née en 1978), femme de lettres américaine.

Autre patronyme 
 « Le général John MacArthur », personnage du roman Dix Petits Nègres d'Agatha Christie. Son nom s'écrit Macarthur dans la version française du roman.

Toponyme 

 MacArthur (Leyte), ville des Philippines, nommée en hommage à Douglas MacArthur.
 , un secteur de Canberra, en Australie.
 , une région proche de la métropole de Sydney, en Australie.
 La circonscription de Macarthur, une circonscription électorale australienne en Nouvelle-Galles du Sud, Australie.
 , en Australie.
 , aux États-Unis.

 General MacArthur est une localité de la province du Samar oriental, aux Philippines, nommée en hommage à Douglas MacArthur.
 , un parc naturel côtier West Palm Beach, en Floride.

Autre 
 La bourse MacArthur, une distinction de la fondation MacArthur récompensant une « créativité particulière ».

Voir aussi 
 
 

Patronyme écossais